Шератон Палас Отель Москва — п'ятизірковий готель у центрі Москви на вулиці Тверська-Ямська 19.

Готель «Шератон Палас» розташований на Тверській-Ямській вулиці, у 3 км від Красної площі. знаходиться в 300 метрах від станції метро «Білоруська». Звідти можна дістатися до Кремля і Большого театру протягом 5 хвилин. Міжнародний аеропорт «Шереметьєво» знаходиться в 35 хвилинах їзди на Аероекспрес від Білоруського залізничного вокзалу, також розташованого в 300 метрах від готелю.

Посилання 
 Офіційний сайт готелю 

Готелі Москви